Geografia:
 Corriol, camí molt estret.
 Corriol (Osona).
 Zoologia:
 corriol (ocell)
 Ocells del gènere Calidris
 Ocells del gènere Charadrius 
 Ocells del gènere Erythrogonys
 Ocells del gènere Limicola
 Ocells del gènere Tryngites